Mauves  o Mauvas , municipi al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Mauves-sur-Huisne, municipi al departament de l'Orne (regió de Normandia, França)
 Mauves-sur-Loire, municipi al departament de Loira Atlàntic (regió de país del Loira, França)
 Huisseau-sur-Mauves, municipi al departament del Loiret (regió de Centre, França)